Eddie Fisher (1928–2011) – amerykański muzyk, piosenkarz, mąż Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor, Connie Stevens
 Eddie Fisher (ur. 1973) – amerykański muzyk, perkusista OneRepublic